Bitwa nad Berezyną (1812)
 Bitwa nad Berezyną (1919)
 Bitwa nad Berezyną (1920)